Alunno – sinonimo di "studente"
 Francesco Alunno (1485-1556) – grammatico italiano
 Nicolò Alunno (1430 circa – 1502) – pittore italiano
 Ilaria Alunno (1996) – calciatrice italiana

Pagine correlate
 Alunni